Rysslands fotbollslandslag kan avse

Rysslands herrlandslag i fotboll
Rysslands damlandslag i fotboll